Puchar Ministra Obrony Narodowej 2016 – 55. edycja wyścigu kolarskiego o Puchar Ministra Obrony Narodowej, która odbyła się 20 sierpnia 2016 na liczącej 169 kilometrów trasie wokół miasta Wysokie Mazowieckie; wyścig był częścią UCI Europe Tour 2016.

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

2016 w kolarstwie
2016 w polskim sporcie
2016